Leichtersbach ist ein Gewässername:

 Leichtersbach (Galgenbach), linker Zufluss des Galgenbachs in Somborn, Gemeinde Freigericht, Main-Kinzig-Kreis, Hessen, der in den Hasselbach (Kinzig) mündet
 Leichtersbach (Schondra), rechter Zufluss der Schondra bei Schmittrain, Markt Schondra, Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Siehe auch:

 Oberleichtersbach
 Unterleichtersbach